Хутора — село в Лебяжьевском районе Курганской области России.

Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения Хуторской сельсовет.

География 
Село Хутора расположено в восточной части Курганской области. Находится в 4 км к востоку от солёного озера Калмацкого и северо-западнее озера Большой Невидим. Средняя высота над уровнем моря — 142 метра. Ближайшие населённые пункты — деревня Александровка и село Булдак.

История 
Село возникло в 1784 году под названием Куторы. Известно имя основателя — государственного крестьянина Е. Т. Ярославцева, родом из деревни Лопатки. В 1795 году в Хуторах числилось уже 34 жителя мужского пола. Село относилось к Саламатовской волости.

Население 

По данным переписи населения 2010 года в селе проживало 447 человек (221 мужчина и 226 женщин).

 Национальный состав
Преобладают русские. Проживают также казахи

Инфраструктура 
В селе имеются средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, медпункт, почта, столовая, магазин. Действует водопровод.

Из Хуторов в Курган через Лебяжье ходит маршрутный автобус.

Основное предприятие — ЗАО «Колхоз Новый Путь».

Озёра богаты рыбой, в лесах водится дичь. Однако есть экологические проблемы: на территории села находится захоронение пестицидов и агрохимикатов (240 т). Жители Хуторов ратуют за их утилизацию.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Хуторского сельсовета
 

Населённые пункты Лебяжьевского района